qBittorrent — свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Клиент написан на языке C++, основан на библиотеке libtorrent-rasterbar, графический интерфейс написан на Qt. Поисковый движок требует установленный Python.

История 
Разработку qBittorrent начал Christophe Dumez из Франции в марте 2006 года. С 2013 года разработку поддерживает Sledgehammer999 из Греции вместе c сообществом разработчиков со всего мира.

Особенности 

 Интегрированная и расширяемая поисковая система торрент-файлов
 Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent
 Категория-специфичные поисковые запросы (например Книги, Музыка, Фильмы)
 Поддержка всех BitTorrent расширений
 DHT
 PeX
 LPD
 Шифрование
 Web seed
 Обмен трекерами
 Мультитрекер
 Magnet/BitComet URIs, …
 Веб-интерфейс на Ajax
 Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами
 Поисковый фильтр торрентов
 Поисковый фильтр для содержимого торрента
 Приоритизация скачивания файлов внутри торрента
 Выбор содержимого торрента
 Поддержка меток для торрентов
 Поддержка UPnP, 
 Поддержка раздачи через протокол HTTP
 Кроссплатформенность: Windows, Linux, macOS, OS/2, FreeBSD
 Старт загрузки без проверки хеша
 Создание торрентов (через меню «Сервис»)
 Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки (включая регулярные выражения)
 Менеджер ограничения скорости
 IP-фильтрация (eMule- и PeerGuardian[en]-совместимая)
 Поддержка IPv6
 Специальная версия для 64-разрядных операционных систем
 Хорошая локализация (более 70 языков, из которых около 30 полностью переведены
 Может выступать в качестве трекера
 Возможность выключения компьютера (спящего/ждущего режима) или выхода из программы по завершении загрузок

Интересные возможности 

 Возможность скачивать файлы последовательно (правая кнопка мышки — «Загружать последовательно»).
Позволяет начинать просмотр видеоконтента, не дожидаясь полной загрузки. Пока идёт просмотр начальной части — файл докачивается.

Мнения 
Журнал gHacks предложил qBittorrent как отличную альтернативу μTorrent для всех.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница проекта на GitHub
 Официальная qBittorrent wiki
 Удачная альтернатива µTorrent

Свободные BitTorrent-клиенты
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Haiku
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL